Hellerud (Oslo), een buurt in Oslo.
Hellerud (metrostation), een station van de metro van Oslo